Lunenburg (Canada), Canadese havenplaats in de provincie Nova Scotia
 Lunenburg (Massachusetts), plaats in de Amerikaanse staat Massachusetts
 Lunenburg (plantage), voormalige suikerplantage in Suriname
 Kasteel Lunenburg, kasteel (ridderhofstad) in de Nederlandse plaats Langbroek
 Lunenburg County, county in de Amerikaanse staat Virginia

Zie ook
Lüneburg (stad), Duitse stad in Nedersaksen
Jan Hendrik van Lynden van Lunenburg, Nederlands jonkheer en orangistisch politicus